De Javaanse rupsvogel (Coracina javensis) is een vogel uit de familie van de rupsvogels. Het is een endemische vogel op het eiland Java. Over de indeling van deze soort bestaat geen consensus, hij behoort tot een complex van nauw verwante rupsvogels waaronder pelengrupsvogel en de grote rupsvogel.

Verspreiding en leefgebied 
De Javaanse rupsvogel heeft een groot maar sterk gefragmenteerd verspreidingsgebied. De IOC World Bird List vermeldt dat de soort alleen op Java voorkomt, zo ook de verspreidingskaart bij de Rode Lijst van de IUCN. De IUCN tekst suggereert een breder voorkomen dan alleen op Java.

Status 
De grootte van de populatie is niet gekwantificeerd, maar kans op uitsterven wordt zeer gering geacht. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de soort sterk in aantal achteruit gaat. Om deze redenen staat deze rupsvogel als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN. 

Rupsvogels
IUCN-status niet bedreigd
Endemisch dier uit Java